Superfemman kan syfta på:

 Superfemman en sovjetisk ishockeyfemma, se The Big Red Machine
 Superfemman – en svensk superkvintett inom dansbandsgenren i början av 1990-talet
 Superfemman – en grupp allmänbildande personer i tv-programmet Boston Tea Party, se Boston Tea Party (tv-program)